El viatge de l'heroi o mite de l'heroi és una estructura narrativa descrita per l'antropòleg Joseph Campbell en el seu llibre L'heroi de les mil cares (1959). Es tracta d'un recurs molt recurrent en moltes narracions, en el qual el protagonista segueix uns passos concrets per arribar a un objectiu. Se'n poden trobar exemples del viatge de l'heroi en pel·lícules com El hòbbit, La guerra de les galàxies, Matrix, etc. Es tracta de dotze passos molt concrets en el qual es descriu una aventura caracteritzada pel "viatge" que emprèn el protagonista. En aquest viatge l'heroi abandona la seva zona de confort per emprendre un viatge que el porta a complir un propòsit i viure una transformació. Aquest està dividit en tres fases: La partida de l'heroi, l'inici del viatge i el retorn.

Els orígens del mite 
Tot i que Joseph Campbell li donà el nom, aquesta estructura ja hi era a la cultura clàssica i se'n deia epopeia. Joseph Campbell en el llibre L'heroi de les mil cares  (1959) va fer una anàlisi del concepte de "viatge de l'heroi" i les seves disset etapes.Whether the hero be ridiculous or sublime, Greek or barbarian, gentile or Jew, his journey varies little in essential plan.Anys més tard Christopher Vogler va escriure El viatge de l'escriptor (1992), en el qual redueix els disset passos del viatge a dotze.

Els dotze passos

Partida de l'heroi

1. Món ordinari 
Aquí és quan es coneix al protagonista i el seu entorn. Es presenta la seva vida quotidiana i els seus costums.

2. Crida a l'aventura 
La vida del futur heroi és interrompuda per presentar un problema, amenaça o oportunitat.

3. Rebuig de la crida 
El rebuig al canvi i la por al que és desconegut fa que l'heroi no surti de la seva zona de confort i no accepti el nou repte que se li planteja.

4. Trobada amb el mentor 
El mentor és un guia que li donarà les eines que necessita l'heroi per enfrontar-se al repte. Aquest pot acompanyar-lo durant tot el viatge o proporcionar-li els consells necessaris per continuar el seu viatge. Aquest personatge sol ser una persona amb experiència i sabiduria.

Inici del viatge

5. Creuament del primer llindar 
L'heroi ingressa en una realitat diferent del món ordinari del qual prové, deixant enrere les fronteres conegudes del seu món. L'heroi s'aventura en un terreny desconegut del qual no es coneixen les regles ni limitacions. Un cop travessa el llindar no hi ha marxa enrere, ell ha acceptat el repte i l'única opció és avançar.

6. Proves, aliats i enemics 
En aquesta etapa, el nostre personatge es troba amb moltes persones. Entre elles es poden distingir els seus amics i enemics, que li donaran eines o ajudaran a complir certs reptes presents.

7. Apropament a la caverna més profunda 
Les proves són cada cop més difícils i l'heroi junt amb els aliats es preparen per a la gran batalla. Aquesta etapa engloba la preparació i recol·lecció d'armes/coneixement pel gran repte.

8. L'odissea 
Es tracta de la gran prova, on l'heroi s'enfrontarà contra les seves majors pors. Aquí l'enemic ho té tot per guanyar i serà una prova molt difícil de guanyar per part de l'heroi. El desenllaç d'aquest pas pot anar des d'una victòria puntual on l'heroi triomfa amb dificultat, però de manera segura fins a un moment on l'heroi sembla haver mort només per tornar i acabar amb la batalla.

9. La recompensa 
El nostre heroi i el seu seguici d'amics finalment veuen la llum al final del túnel i estan preparats per prendre la recompensa que els correspon o celebrar l'èxit que han tingut sobre la força antagònica. L'heroi per fi ha aconseguit la comesa del seu viatge i està llest per acabar amb la seva aventura. És un moment breu, però que pel que fa al desenvolupament interpersonal dels personatges és molt significatiu.

Retorn del viatge

10. Tornada amb persecució 
El repte s'ha complert i el que queda és tornar a casa, al món ordinari. En aquest pas, no només hi pot haver una venjança de l'antagonista o un desastre que ningú no esperava, sinó una situació incòmoda on heroi i els seus aliats hauran d'enfrontar-se a les conseqüències de les seves accions passades.

11. Resurrecció 
Aquesta és la prova final, el moment clau on l'heroi mostra el seu valor i posa a prova tot allò que ha après durant el viatge. Aquest pas pot fer pensar a l'audiència que la força antagònica està a punt de triomfar sobre la voluntat del nostre protagonista. És aquí on l'heroi utilitza el seu últim alè per sortir del problema i destruir l'enemic d'una vegada per totes.

12. Retorn amb l'elixir 
Per fi, el nostre heroi té un retorn triomfal a casa. El protagonista arriba al lloc de l'inici de la història i, encara que l'escenari és el mateix, el nostre heroi ha patit una transformació interna. Aquí és on el final permet a l'heroi gaudir de la recompensa obtinguda i demostrar que ha après de les seves experiències.

Altres formulacions 
El mite original, de Joseph Campbell comptava amb aquests disset passos:

 Crida a l'aventura 
 Rebuig de la crida
 Ajuda sobrenatural
 Creuament del primer llindar
 El ventre de la balena
 Les diverses proves
 La trobada amb la deessa
 La dona com a temptadora
 La reconciliació amb el pare
 L'apoteosi
 El do final
 La negativa al retorn
 El vol màgic
 El rescat de l'exterior
 El creuament del llindar de retorn
 El mestre dels dos mons
 La llibertat per a viure

Una altra formulació va ser la de David Adams Leeming, en el seu llibre Mythology: The Voyage of the Hero (1942). Els passos són els següents:

 La concepció i el naixement miraculós
 La iniciació de l'heroi-nen
 L'allunyament de la família o de la comunitat per la meditació i la preparació
 Les proves i la cerca
 La mort
 El descens als inferns
 La resurrecció i el renaixement
 L'ascensió, l'apoteosi i l'expiació

S'han realitzat també caracteritzacions modernes com és el caso de Phil Cousineau, en el seu llibre The Hero's Journey (1990).

 Crida a l'aventura
 El cicle de proves
 La cerca d'una missió
 La trobada amb la deessa
 El do
 El vol màgic
 El llindar del retorn
 El mestre dels dos mons

El viatge de l'heroïna 
Maureen Murdock es va basar en la teoria de Campbell per dissenyar un esquema centrat en les dones protagonistes. El viatge de l'heroïna permet que les nostres protagonistes tinguin la seva pròpia evolució i que no segueixin els patrons pensats per als homes (com és la teoria de Joseph Campbell), sinó que evolucionin en abraçar la seva pròpia feminitat.

A l'inici del viatge la dona parteix amb l'objectiu de consolidar les seves característiques masculines per vèncer, sigui el poder o l'èxit professional, que són elements tradicionalment relacionats amb el pare. La protagonista ha d'aconseguir trobar nous referents, dones i no pas homes, per descobrir la seva identitat. El viatge de l'heroïna, per tant, es tracta d'un viatge intern, més que extern.

Aquest és l'esquema del viatge de l'heroïna:

 Rebuig a la seva naturalesa femenina
 Identificació amb una figura masculina
 Creuament del llindar
 Il·lusió de l'èxit
 Mort
 Iniciació i descens a la deessa
 Viatge de retorn
 Curant la ferida entre mare i filla
 Curar la relació amb el que és masculí
 Dualitat, equilibri.

També es pot aplicar el viatge de l'heroi a un personatge femení, tot i que s'hauria d'adaptar cap a una perspectiva més interna i personal de la protagonista.

Biografia 
Aplica el viaje del héroe a tus historias: 12 pasos y ejemplos. (2021, marzo 29). Platzi. https://platzi.com/blog/pasos-viaje-heroe/

Cine, E. (2021, marzo 9). El viaje de la heroína. Escribe Cine. https://escribecine.com.mx/el-viaje-de-la-heroina/

Nuño, A. (2022, agosto 4). El viaje del héroe: los 12 pasos que se llevan repitiendo desde el principio de los tiempos. El Confidencial. https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2022-08-04/viaje-heroe-estructura-repitiendo-principio-tiempos_3468516/

Sociales, R. (2020, agosto 10). 12 Pasos del Viaje del Héroe. UNIAT; UNIAT University of Advanced Technologies. https://www.uniat.edu.mx/12-pasos-viaje-heroe/

Soloaga, C. D. (2022, enero 31). El viaje del héroe, qué es y cómo se aplica en storytelling. Social Media Pymes. https://www.socialmediapymes.com/el-viaje-del-heroe-que-es-y-como-se-aplica-en-storytelling/